District d'An Lão (Bình Định)
 District d'An Lão (Haïphong)